Žiga Petač, slovenski hokejist, * 28. februar 1980, Ljubljana.

Petač je kariero začel v severnoameriški ligi ECAC, kjer je med sezonama 2000/2001 in 2003/2004 igral za klub St. Lawrence Saints. V sezoni 2004/2005 je igral za HDD ZM Olimpijo, v sezoni 2005/2006 za HK Alfa, med sezonama 2006/07 in 2007/08 pa je bil član hrvaškega kluba KHL Medveščak.

Pregled kariere

|-
| St. Lawrence Saints
| ECAC
| 00/01
|
| 14
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence Saints
| ECAC
| 01/02
|
| 25
| 3
| 0
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence Saints
| ECAC
| 02/03
|
| 33
| 6
| 6
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence Saints
| ECAC
| 03/04
|
| 34
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 1
| 2
| 3
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 4
| 8
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 42
| 9
| 12
| 21
|
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 7
| 0
| 7
| -10
| 24
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VST Völkermarkt
| Avstrijska 4. liga
| 08/09
|
| 
| 14
| 16
| 30
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |218
| bgcolor="#7FFF00" |52
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |108
| bgcolor="#7FFF00" |-10
| bgcolor="#7FFF00" |274
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |0
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti VST Völkermarkt
Ljubljanski športniki